Alfredo Fogel (1919-1994) – calciatore argentino
 Bryan Fogel (1970) – regista statunitense
 Joshua A. Fogel (1950) – storico statunitense
 József Fogel (1928) – storico ungherese
 Marilyn Fogel (1956) – ecologista statunitense
 Robert Fogel (1926-2013) – economista, storico e scienziato statunitense
 Seymour Fogel (1911-1984) – pittore e scultore statunitense
 Vladimir Fogel (1902-1929) – attore sovietico

Variante "Fogel'" 
 Vladimir Rudol'fovič Fogel' (1896-1984) – compositore russo naturalizzato svizzero